Faustine ou Faustina est un nom propre d'origine latine qui peut référer à :

Prénom 

Faustine ou Faustina, prénom féminin dérivé du latin faustus qui signifie « favorable ».
Elles sont fêtées les 19 janvier et 5 octobre.

Personnalités

Impératrices romaines 
 Faustine l'Ancienne, épouse d'Antonin le Pieux et mère de Faustine la Jeune ().
 Faustine la Jeune, épouse de Marc Aurèle et mère de l'empereur Commode ().
 Annia Faustina, troisième épouse d'Héliogabale ().
 Faustine, épouse de Constantin II ().

Saintes chrétiennes 
 Saintes Faustine et Libérate, fondatrices du couvent de Sainte-Marguerite à Côme ().
 Sainte Faustine, née Faustyna Kowalska, polonaise apôtre de la Divine miséricorde (1905-1938).

Autres personnalités 
 Faustina Bordoni, chanteuse d’opéra italienne du . 
 Faustine Bollaert, animatrice de télévision (1979-).
Faustine Léotard, comédienne, fille de Philippe Léotard

Arts et lettres 
 Faustina, un film espagnol de José Luis Sáenz de Heredia, sorti en 1957 ; 
 Faustina, un film italien de Luigi Magni, sorti en 1968 ; 
 Faustine et le Bel Été, un film français de Nina Companeez (1972) ;
 Faustine, apôtre de la miséricorde, un film polonais de Michał Kondrat (2021), biopic de Sainte Faustine ;  
 Faustine, titre de l'album "D'autre part" du groupe de rock français Luke (2010).

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français